Maumusson ist die Bezeichnung von Orten und Gemeinden in Frankreich:

Maumusson (Loire-Atlantique), ehemalige Gemeinde im Département Loire-Atlantique
Maumusson (Tarn-et-Garonne), Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
Maumusson-Laguian, Gemeinde im Département Gers